El Gran Premi d'Alemanya de motociclisme de 2022, oficialment anomenat com a Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland, va ser la desena cursa de la temporada 2022 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Sachsenring (Hohenstein-Ernstthal, Alemanya) entre els dies 17 a 19 de juny de 2022.

Resultats

MotoGP

Moto2

Moto3

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de la MotoGP 

2022
Alemanya